El evento Florete en equipo masculino de esgrima olímpica, se celebró el 5 de agosto en el Centro de Exposiciones ExCeL al este de Londres.

Horario 
Todas las horas están en horario de verano  (UTC+1)

Resultados

Finales

Clasificación 5–8

Referencias

Florete en equipo masculino